Йоганн Баптист Георг Вольфганг Фрезеніус(1808—1866) — німецький ботанік, професор ботаніки, міколог та лікар.
 Карл Ремігій Фрезеніус(1818—1897) — німецький хімік, один із творців аналітичної хімії, засновник першого наукового журналу по цьому розділі хімії «Zeitschrift für analytische Chemie».
  — німецький хімік, син Карла Фрезеніуса.
 (1874—1946) — німецький фармацевт, засновник компанії .
 (1896—1971) — німецький теолог.
 (1913—2004) — німецький хімік.
  — європейська фармацевтична компанія з штаб-квартирою у місті Бад-Гомбург, Німеччина.